
Touch Me () может относиться к:

 Touch Me — электронная игра, разработанная фирмой Atari (1974);
 Touch Me — роман авторства Джеймса Молони (2000).

Музыка

Альбомы 
 Touch Me (альбом Гари Глиттера)
 Touch Me (альбом Саманты Фокс), а также заглавная песня с него (см. ниже)
 Touch Me!, Mai Kuraki
 Touch Me группы The Enid

Песни 
 Touch Me (песня The Doors)
 Touch Me (песня Флоу Райда)
 Touch Me (песня Rui Da Silva)
 «Touch Me (All Night Long)», песня Кэти Деннис
 «Touch Me (I Want Your Body)», песня Саманты Фокс (1986)
 «Touch Me», песня 49ers